В парному розряді жіночого тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Ніколь Брандтке і Елна Рейнах виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Елізабет Смайлі 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Дженін Томпсон /  Наташа Звєрєва (півфінал)

 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чемпіонки)
 Манон Боллеграф /  Мерседес Пас (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Internationaux de Strasbourg